Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Todd () :
Comté de Todd, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Todd, situé dans l'État du Kentucky ;
Comté de Todd, situé dans l'État du Minnesota.